Llista d'estats i territoris dependents ordenats per densitat de població en habitants/km². La superfície de les diferents entitats inclou les aigües continentals (llacs, rius, embassaments). Les dades de població corresponen, generalment, a estimacions calculades pel juliol del 2005. A la llista només se'ls ha adjudicat un rang als estats sobirans.

Nota: Les dades que aquí es donen estan tretes de l'article List of countries by population density de la Wiki en anglès.

Densitat de població